Барбанта́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1670 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3915,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Барбантан 
 сайт на Барбантан 
 Барбантан на сайті французького Національного інституту географії
 Барбантан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барбантан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон